Такаха́си — японская фамилия и топоним.

Топоним 
 Такахаси — город в префектуре Окаяма.
 Такахаси — река в префектуре Окаяма.

Носители фамилии 
 — третья по распространённости японская фамилия.

 Такахаси, Ай (род. 1986) — японская певица.
 Такахаси, Аки (род. 1944) — японская пианистка.
 Такахаси, Ацуси (род. 1965) — японский астроном.
 Такахаси, Баммэй (род. 1949) — японский режиссёр.
 
 Такахаси, Дайто (род. 1980) — японский двоеборец.
 Такахаси, Дин — американский журналист японского происхождения.
 Такахаси, Ибо (1888—1947) — вице-адмирал Императорского флота Японии.
 Такахаси, Кадзуэ (1929—1999) — сэйю.
 Такахаси Корэкиё (1854—1936) — 20-й премьер-министр Японии (1921—1922).
 Такахаси, Кохатиро (1912—1982) — японский историк, профессор Токийского университета.
 Такахаси, Кунимицу (1940—2022) — японский автогонщик.
 Такахаси, Масанори (более известен как Китаро; род. 1953) — японский композитор, музыкант-мультиинструменталист, лауреат премии Грэмми 2000 года.
 Такахаси, Микако (род. 1980) — японская певица и сэйю.
 Такахаси, Минами (род. 1991) — японская певица, участница группы AKB48.
 Такахаси Мусимаро (VIII век) — японский поэт.
 Такахаси, Наоко (род. 1972) — японская бегунья на длинные дистанции. Олимпийская чемпионка (2000).
 Такахаси, Наруми (род. 1992) — японская парная фигуристка.
 Такахаси Одэн (1849—1879) — японская убийца.
 Такахаси, Риэ (род. 1994) — японская певица и сэйю.
 Такахаси, Румико (род. 1957) — мангака, автор манг «Ранма ½» и «Инуяся».
 Такахаси, Сатоми (1886—1964) — японский учёный, философ, президент Университета Тохоку.
 Такахаси, Син (род. 1967) — мангака, автор манги «Сайкано».
 Такахаси, Такако (1932—2013) — японская писательница.
 Такахаси, Томоко (род. 1966) — японская художница.
 Такахаси, Тэцуя (род. 1966) — японский геймдизайнер.
 Такахаси, Филипп (1957—2020) — канадский дзюдоист.
 Такахаси, Харуми (род. 1954) — японский политик, губернатор префектуры Хоккайдо.
 Такахаси, Хидэто (род. 1987) — японский футболист.
 Такахаси, Хироацу (род. 1984) — японский скелетонист.
 Такахаси, Хироки (род. 1974) — сэйю.
 Такахаси, Цутому (род. 1965) — мангака, автор манги Ice Blade.
 Такахаси, Сётэй (имя при рождении Хироаки, 1871—1945) — японский художник.

Примечания